Numele de Fildu poate să însemne:

 Fildu de Jos, Sălaj 
 Fildu de Sus, Sălaj
 Fildu de Mijloc, Sălaj